Einrichtung steht für:

 Institut (Organisation)
 Institution, Regelsysteme oder feste gesellschaftliche Einrichtungen
 öffentliche Einrichtung, im öffentlichen Interesse unterhaltene Institution
 Einrichtung (musikalische Formenlehre), bestimmter Vorgang innerhalb einer Reprise
 Möbel und Raumausstattung, siehe Innenarchitektur
 Implementierung, Umsetzung von festgelegten Strukturen und Prozessabläufen

Siehe auch:
 Forsteinrichtung (Planungsinstrument im Forstbetrieb)

 Installation (Begriffsklärung)